Aischines (grekiska Αἰσχίνης, latin Aeschines) kan syfta på:

 Aischines, attisk krukmakare under 500-talet f.Kr.
 Aischines från Sphettos, sokratisk filosof under 400- och 500-talen f.Kr.
 Aischines, attisk talare under 300-talet f.Kr.
 Aischines från Neapolis, akademisk filosof under 500-talet f.Kr.
 Aischines från Miletos, anatolisk talare under första århundradet f.Kr.
 Aischines, attisk läkare under 400-talet e.Kr.